Сергей Войцеховский:
 Войцеховский, Сергей Львович (1900—1984) — политический и общественный деятель, публицист, поэт. Участник Белого движения.
 Войцеховский, Сергей Николаевич (1883—1951) — генерал-майор, офицер Русской и Чехословацкой армий, один из руководителей Белого движения.
 Вайцеховский, Сергей Михайлович (1931—2002) — главный тренер сборной СССР по плаванию, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер СССР.